Alianza Fútbol Club ist der Name folgender Fußballvereine:

 Alianza FC, Fußballverein in San Salvador, El Salvador
 Alianza Fútbol Club (Uruguay), Fußballverein in Montevideo, Uruguay
 Alianza Fútbol Club (Panama), Fußballverein in Panama-Stadt, Panama